L'orthodoxie de rite occidental est un rite religieux orthodoxe pratiqué par plusieurs communautés orthodoxes qui se sont organisées depuis le début du . Certaines d'entre elles sont rattachées à une des Églises majeures, notamment à l'Église orthodoxe d'Antioche. D'autres sont dans des juridictions marginales.

La très grande majorité des communautés orthodoxes en Occident est de rite byzantin (utilisant parfois les langues locales).

Histoire

Rites et pratiques

Juridictions 

Majeures :
 Église orthodoxe d'Antioche
 Vicariat de rite occidental (Archidiocèse d'Amérique du Nord)
 Église orthodoxe russe hors frontières (Patriarcat de Moscou)
 Paroisses et monastères en Australie, aux États-Unis, au Brésil

Marginales :

 Communion des Églises orthodoxes occidentales (CEOO)
 Église orthodoxe celtique (EOC)
 Église orthodoxe française (EOF)
 Église orthodoxe des Gaules (EOG)
 Église catholique orthodoxe de France (ECOF)

Voir aussi

Liens internes

Bibkiographie complémentaire 
  Religioscope - Les tentatives de création d'un rite orthodoxe occidental

Christianisme orthodoxe
Histoire du christianisme